A 27. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1996) Norvégiában, Oslóban rendezték meg 1996. június 30. és július 7. között. Ötvenöt ország 267 versenyzője vett részt.
A magyar csapat két II. díjat (ezüstérmet) és két III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 11. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 5×50=250 pont volt.)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetői Honyek Gyula és Vankó Péter voltak.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások
Az IPhO hivatalos honlapja 

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia